Hsiung peut faire référence à : 
(rappel : dans un nom chinois, le nom de famille précède le nom personnel). 
 Chao Agnes Hsiung, biostatisticienne taiwanaise.
 Huang Chih-hsiung (né en 1976), taekwondoïste et homme politique taïwanais.
 Ko Chun-hsiung(1945-2015), acteur, réalisateur et politicien taïwanais.
 Feng-hsiung Hsu (né en 1959), informaticien et architecte principal du projet d'ordinateur d'échecs Deep Blue.
  (1942-), généticien américain.
  (1938-), homme politique taïwanaise.
  (1939-), homme politique taïwanais.

 Hsiung-nu, une confédération de tribus nomades dans l'Asie centrale dans l'antiquité ( - ).
 Kao-Hsiung, une municipalité spéciale de Taïwan.

 Une gamme de missiles fabriqués à Taïwan :
 Hsiung Feng I
 Hsiung Feng II
 Hsiung Feng IIE
 Hsiung Feng III